8A peut faire référence à :
  ;
 Isotta Fraschini Tipo 8A, une automobile du constructeur italien Isotta Fraschini.

Voir aussi